Сева́к — фамилия. Известные носители:
 Севак, Гурген Григорьевич (1904—1981) — академик АН АрмССР.
 Севак, Манасе Киракосович (1897—1967) — американский и армянский учёный, биохимик. Член Нью-Йоркской и Армянской академии наук.
 Севак, Паруйр Рафаэлович (1924—1971) — армянский поэт и литературовед.
 Севак, Рубен (1885—1915) — армянский поэт, прозаик, переводчик, родом из Западной Армении.